Захаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Захарян, Анита Леонидовна (род. 1962) — советская и американская игрок в настольный теннис.
 Захарян, Арсен Норайрович (род. 2003) — российский футболист.
 Захарян, Вагинак Семёнович (1920—1945) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Захарян, Ваник Суренович (род. 1936) — советский и армянский учёный-математик, шахматист.
 Захарян, Георгий Артаваздович (1946) — советский борец классического стиля.
 Захарян, Давид Норайрович (род. 1997) — российский футболист.
 Захарян, Ерванд Вазгенович (род. 1946) — армянский хозяйственный и государственный деятель.
 Захарян, Саяд Вазгенович (род. 1950) — армянский политический и государственный деятель.

 Захарьян, Рубен Агасьевич (1901—1993) — советский художник, живописец.

См. также